Ру́сская дере́вня может означать:
 Русская деревня — небольшое сельскохозяйственное селение в России.
 Русская деревня — исторический район в пригороде города Саутбери, штат Коннектикут, США.
 Русская деревня — бывший тематический парк, располагавшийся в Ниигате, Китакамбара, Япония.